Колонна Нельсона (, ) — памятник британскому адмиралу Горацио Нельсону, располагавшийся в центре О’Коннелл-стрит в Дублине. Был построен в 1808 году и уничтожен бомбой в 1966 году.

Памятник представлял собой дорическую колонну высотой  на вершине которой располагалась четырёхметровая статуя, таким образом дублинская колонна была на 10,7 метров ниже Колонны Нельсона, расположенной в Лондоне на Трафальгарской площади. Скульптуру из портлендского камня изготовил скульптор Томас Кёрк из Корка.

8 марта 1966 года верхняя часть колонны была взорвана группой бывших боевиков ИРА. Через два дня военные инженеры демонтировали остатки памятника. В 2003 году на месте памятника была возведена Дублинская игла.

Примечания

Ссылки 

Колонны

Здания и сооружения, построенные в 1808 году
Появились в 1808 году в Ирландии
Здания и сооружения, разрушенные в 1966 году
1966 год в Ирландии
Утраченные здания и сооружения Дублина
Взорванные здания и сооружения